Маддалена Мария Феличита Терезина Туа (; ) — итальянская -виртуоз.

Биография 

Терезина Туа родилась, по разным источникам или 24 апреля 1866 года, или или 22 мая 1867 года в итальянском городе Турине в семье бедных музыкантов.

Первые уроки игры на музыкальных инструментах ей дал отец и она достигла такого быстрого прогресса, что после посещения оперы итальянского композитора Винченцо Беллини «Соннамбула» начала играть мелодии которые слышала по памяти. Когда ей было 11 лет она выиграла Гран-при по игре на скрипке.

Благодаря поддержке одной состоятельной русской дамы Маддалена Мария Феличита Терезина Туа стала ученицей Ламбера Жозефа Массара в Парижской консерватории, которую окончила с первой премией.

Туа получила широкое признание во время своих концертных туров в 1880-х годах, заполнив Оперный театр в Вене в 1882 году и выступив в Германии, Франции, Испании и в Лондоне. 

Её гастроли в Соединённых Штатах Америки в 1887 году были менее успешными, и вскоре она вернулась в Европу, где в 1889 году вышла замуж за  и переехала жить в Рим. 

Т. Туа неоднократно выступала и в Российской империи. В поездке по России в 1895 году её сопровождал русский композитор, пианист и дирижёр Сергей Васильевич Рахманинов. 

В 1940 году Маддалена Мария Феличита Терезина Туа поступила в один из римских монастырей, где и умерла 28 октября 1956 года.

Библиография 

 «Joseph Joachim» // «Nuova Antologia», 1°-16 settembre 1907, Roma, 1907.
 «Musicista Italiana» // «Nuova Antologia», 16 giugno 1908, Roma, 1908.

Примечания

Литература 
 Alberto Abraham Bachmann. «An Encyclopedia of the Violin», tr. by F. H. Martens, New York, D. Appleton, 1925.
 Arnaldo Bonaventura. «Storia del violino, dei violinisti e della musica per violino», Милан, Hoepli, 1925.
 Giuseppe Branzoli. «Manuale storico del violinista», Firenze, G. Venturini, 1894.

Ссылки 

 Tammerfors Aftonblad den 14 december 1888 (tillgänglig digitalt via «Historiska tidningsbiblioteket» hos Finlands nationalbibliotek).
 Artikel om kompositören Carlo Gorgio Garofalo; Tua — som var Garofalos gudmor — behandlas i en omfattande fotnot.

Академические музыканты Италии